Мотовилово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Мотовилово — деревня в Верховажском районе.
 Мотовилово — деревня в Междуреченском районе.

Московская область 
 Мотовилово — деревня в Дмитровском районе.
 Мотовилово — деревня в городском округе Подольск.

Нижегородская область 
 Мотовилово — село в Арзамасском районе.

Оренбургская область 
 Мотовилово — деревня в Бузулукском районе.

Псковская область 
 Мотовилово — деревня в Новоржевском районе.
 Мотовилово — деревня в Островском районе.
 Мотовилово — деревня в Печорском районе.

Рязанская область 
 Мотовилово — село в Захаровском районе.

Смоленская область 
 Мотовилово — деревня в Тёмкинском районе.